Příjmení Hlaváček patří k tradičním českým příjmením, které je dnes kromě České republiky rozšířeno v různých pravopisných variantách i na Slovensku, v Rakousku, Německu i mimo Evropu. Jako přízvisko je jméno „Hlawaczek“ v historických pramenech české provenience doloženo nejpozději na počátku 15. století. Koncem 16. století se přízvisko Hlaváček ustálilo jako dědičné příjmení, jehož nositelé jsou hojně doloženi zejména v Praze a středních Čechách. K nejznámějším a historicky dobře doloženým rodům s tímto příjmením patří pražská měšťanská rodina Hlaváčků, která se na Starém a Novém Městě v Praze připomíná již na přelomu 16. a 17. století.

Mezi nositele tohoto příjmení patří:
muži
 Vincenc Hlaváček z Küstenwehru (1854–1926) – rakouský polní maršálek českého původu
 Antonín Hlaváček (malíř) (1842–1926) – česko-rakouský malíř
 Antonín Hlaváček (1869–1936) – výrobce harmonik v Lounech
 Bohumil Hlaváček (1934–2020) – český novinář, zpravodaj České tiskové kanceláře
 Dušan Hlaváček (* 1954) – slovenský zpěvák
 František Hlaváček – více nositelů jména
 Ivan Hlaváček (* 1931) – český historik a archivář
 Jakub Hlaváček (* 1982) – český sportovní lezec a bouldrista
 Jan Hlaváček (* 1953) – český sládek a manažer
 Jiří Hlaváček (1927–2002) – český mykolog, šéfredaktor Mykologického sborníku a předseda ČMS
 Josef Hlaváček (příjmení) – více nositelů jména
 Karel Hlaváček (rozcestník) – více nositelů jména
 Ladislav Hlaváček (1925–2014) – český fotbalista
 Libor Hlaváček (houslista) (1926–1990) – český houslista a dirigent
 Libor Hlaváček (tanečník) – český tanečník
 Ludvík Hlaváček (* 1940) – český historik a teoretik moderního umění
 Martin Hlaváček – více nositelů jména
 Matěj Hlaváček – starosta města Košíře a podnikatel, zřizovatel a vlastník Elektrické dráhy Smíchov–Košíře
 Michal Hlaváček (* 1951) – český architekt
 Oldo Hlaváček (* 1934) – slovenský herec-komik, humorista, bavič a moderátor
 Petr Hlaváček – více nositelů jména
 Stanislav Hlaváček (1929–2010) – český fotbalista
 Václav Samuel Hlaváček (1610–1658) – pražský měšťan a radní Nového Města pražského

ženy
 Andrea Hlaváčková (* 1986) – česká tenistka
 Běla Třebínová rozená Hlaváčková (* 1986) – česká fyzicky handicapovaná plavkyně
 Jana Hlaváčková (* 1942) – česká herečka
 Jitka Hlaváčková (* 19??) – česká lékařka a československá krasobruslařka
 Iva Hlaváčková (* 1962) – česká spisovatelka a scenáristka
 Ilona Hlaváčková (* 1977) – bývalá česká reprezentantka v plavání
 Konstantina Hlaváčková (* 1957) – česká historička umění
 Kristýna Bábková (* 1986) – česká herečka
 Ludmila Hlaváčková (* 1935) – česká historička lékařství
 Michaela Hlaváčková (* 1989) – slovenská supermodelka

podobné
 Eduard Hlawaczek (1808–1879) – lázeňský lékař, autor populární monografie o Karlových Varech, odborných prací, prózy a poezie

související články
 Hlaváček

Reference

Externí odkazy